Příjmení Mathis nosí více významných osobností:

 Émile Mathis (1880–1956) – alsaský obchodník, automobilový závodník a výrobce automobilů
 Johnny Mathis (1933–2011) – americký countryový zpěvák a skladatel
 Lionel Mathis (* 1981) – francouzský fotbalový záložník
 Robert Mathis (* 1981) – hráč amerického fotbalu
 Samantha Mathis (* 1970) – americká herečka

Externí odkazy